Rutina, acto repetitivo, puede referirse a:

 Una rutina de ejercicios.
 Una rutina informática, en lenguajes de programación, subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal. 
 La rutina, flavonoide extraído de varias plantas.
 Rutina, un episodio de Código Lyoko.g
 Una Costumbre o hábito adquirido por hacer las cosas de manera más o menos automática y repetitiva, sin reflexión..